«Thugz Mansion» — песня Тупака Шакура, выпущенная как посмертный сингл в 2002 году. Песня записана в пяти вариантах: в первом Тупак зачитывает текст песни под аккомпанемент двух гитар, и гостем на песне присутствует рэпер Nas, в прошлом враждовавший с Тупаком; вторая версия песни — это обычный хип-хоп ремикс, не получивший популярности; третья версия песни — это «Thugz Mansion (N.Y.)», вышедшая на альбоме Nas’а «God’s Son» в 2002 году, где второй куплет Тупака и куплет Nas’а поменялись местами, а первый куплет заменён на новый куплет Nas’а; четвёртая версия — это ремикс от группы Outlawz, где вместо первого куплета Тупака под аккопанемент двух гитар читает Young Noble из Outlawz; и пятая версия — это версия, вышедшая в 2007 году на альбоме Best of 2Pac: Life, где все три куплета исполняет Тупак.

Оригинальная версия композиции была записана Тупаком в сольном исполнении в 1996 году.

В песне Тупак рассказывает о том, как бы ему хотелось провести свою жизнь на небе после смерти. О том, какое на самом деле это место, в котором все проблемы и все неудачи подходят к концу. Помимо этого, Тупак упоминает многих афроамериканских исполнителей (Марвин Гэй, Билли Холидей, Джеки Уилсон, Сэм Кук, Малкольм Икс, Майлс Дейвис), которых бы он хотел там встретить…

Дорожки 
 CD
 «Thugz Mansion»
 «Thugz Mansion» (Nas acoustic)
 «Fuck Em All»
 «Thugz Mansion» (видеоклип)

 Промо 12"
Сторона А
 «Thugz Mansion» (radio version) — 3:59
 «Thugz Mansion» (album version) — 4:08
 «Thugz Mansion» (instrumental) — 4:08
Сторона Б
 «Thugz Mansion» (Nas acoustic) (radio version) — 3:57
 «Thugz Mansion» (Nas acoustic) (album version) — 4:13
 «Thugz Mansion» (Nas acoustic) (instrumental) — 4:13

Позиции в чарта

Примечания 

Синглы Тупака Шакура
Песни Наса